Кру́пник () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Симитли.

Находится примерно в 5 км к югу от центра города Симитли и примерно в 19 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 2078 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области